Piquero piquero se puede referir a: 

 Piquero, soldado que usa una lanza o pica.
 Sula variegata, ave del orden Pelecaniformes.
 Sula nebouxii, ave del orden Pelecaniformes.
 Piquero o clavado informal. Véase salto (natación). 
 Minerva Piquero, periodista y presentadora española de televisión.
 Piqueros o Los Piqueros, seudónimos por los que se conoce a la selección de rugby de Ecuador.
 Piqueros 7, seudónimo por el que se conoce a la selección de rugby 7 de Ecuador.